Канашское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Канашское сельское поселение — входит в Шадринский район

Тюменская область
 Канашское сельское поселение — входит в Нижнетавдинский район